Regno Unito
 Southborough – distretto di Bromley, Londra
 Southborough – cittadina del Kent
 Stati Uniti d'America
 Southborough – città della contea di Worcester, Massachusetts